Turneul masculin de baschet de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro s-a desfășurat în perioada 6-21 august.

Statele Unite au câștigat cea de a cincisprezecea medalie de aur după ce au învins Serbia în finală cu 96-66, cea mai mare diferență de la Olimpiada din 1992. Spania a câștigat medalia de bronz după ce a învins Australia cu 89-88.

Calificare

Arbitri 
Următorii arbitrii au fost aleși pentru acest turneu.

 Carlos Júlio
 Leandro Lezcano
 Scott Beker
 Vaughan Mayberry
 Guilherme Locatelli
 Cristiano Maranho
 Karen Lauik
 Stephen Seibel
 Zhu Duan
 Sreten Radović
 Natalia Cuello
 Eddie Viator
 Robert Lottermoser
 Anne Panther
 Christos Christodoulou
 Nadege Zouzou
 Hwang In-tae
 Oļegs Latiševs
 José Reyes
 Chahinaz Boussetta
 Ahmed Al-Bulushi
 Ferdinand Pascual
 Piotr Pastusiak
 Roberto Vázquez
 Ilija Belošević
 Damir Javor
 Juan Carlos González
 Borys Ryzhyk
 Steven Anderson
 Lauren Holtkamp

Tragerea la sorți 

Tragerea la sorți a avut loc la sediul FIBA, "Casa baschetului" din Mies, Elveția la data de 11 martie 2016. Întrucât cele trei câștigătoare ale Turneelor preolimpice de calificare (TOC) nu erau cunoscute li s-au acordat numele "TOC 1", "TOC 2" și "TOC 3". Urnele stabilite au fost următoarele:

În grupa A au fost trase la sorți Franța TOC 1 și Serbia TOC 2, în timp ce în grupa B, a fost inclusă Croația TOC 3.

Faza grupelor

Grupa A 
</noinclude><noinclude>

{{Basketballbox|time=14:15|bg=#eee|place=Carioca Arena 1, Rio de Janeiro|date=10 august 2016
|teamA=
|teamB=
|scoreA=75 |scoreB=''76|report=Boxscore
|Q1=17–26 |Q2=19–14 |Q3=24–17 |Q4=15–19|points1=Raduljica 16
|rebounds1=Jokić 7
|assist1=Teodosić 9
|points2=de Colo 22
|rebounds2=Diaw 9
|assist2=Diaw 9
|attendance=6.901
|referee=Borys Ryzhyk (UKR), Stephen Seibel (CAN), Oļegs Latiševs (LAT)
}}

 Grupa B 
</noinclude><noinclude>

 Faza eliminatorie 
 Tablou 

 Sferturi de finală 

 Semifinale 

 Meciul pentru medalia de bronz 

 Meciul pentru medalia de aur 

Statistici
Clasamente individualePuncteRecuperăriPase decisiveAruncări blocateIntercepții'''

Recorduri individuale într-un singur meci

Clasamentul final
Clasamentul final a fost stabilit astfel:
locurile 1–4
rezultatelor meciurilor pentru medaliile de aur și bronz.
locurile 5–8:
Raportul victorii-înfrângeri din grupa preliminară
Locurile în grupele preliminare (ex: Locul 3 din Grupa A este mai sus decât locul 4 din Grupa B.)
locurile 9–10 și 11–12:
locurile 5 din grupa preliminară sunt plasate pe locurile 9–10; locurile 6 plasate pe locurile 11–12
Raportul victorii-înfrângeri din grupa preliminară

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

2016 în baschet
Baschet la Jocurile Olimpice 2016